Colona ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Colona (Arkansas)
 Colona (Colorado)
 Colona (Illinois)
 Colona Township (Illinois)

sowie
 eine Pflanzengattung, Colona (Gattung)

Colona ist der Familienname folgender Personen:

 Héctor Eduardo Vera Colona (* 1962), peruanischer Bischof von Ica

Siehe auch:
 Colonna